Miejscowości w Portoryko:
 Trujillo Alto – miejscowość w gminie Trujillo Alto

Gminy w Portoryko:
 Trujillo Alto (ang. Trujillo Alto Municipio) – gmina w Portoryko